Zoran Knežević (politico) – politico serbo (1948 -)
 Zoran Knežević (astronomo) – astronomo serbo (1949 -)
 Zoran Knežević (calciatore) – calciatore serbo (1986 -)